Brentford puede referirse a los siguientes conceptos:

Brentford, una ciudad al oeste de Londres, Inglaterra;
Brentford F.C., un equipo de fútbol inglés basado en la ciudad de Brentford;
Brentford (Dakota del Sur), una ciudad de Spink County, Estados Unidos.